Unger är ett efternamn, som finns i flera länder. Den 31 december 2021 var 720 personer med efternamnet Unger folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Unger

 Abraham Unger (1870–1949), svensk ämbetsman
 Adolf  Unger, flera personer
 Adolf Unger (poet) (1904–1942), österrikisk skald
 Adolf Unger (politiker) (1838–1927), svensk politiker och industriman
 Bertil Unger, flera personer
 Bertil Unger (jurist) (1902–1955), svensk jurist och ämbetsman
 Bertil Unger (journalist) (1920–1990), svensk journalist och dansare
 Bisse Unger (född 1994), svensk skådespelare
 Carl Richard Unger (1817–1897), norsk filolog
 Carl-Johan Unger (1906–1979), svensk skådespelare
 Caroline Unger (1803–1877), österrikisk operasångerska, alt
 Deborah Kara Unger (född 1966), kanadensisk skådespelare
 Donald Unger (1894–1943), schweizisk ishockeyspelare
 Franz Unger (1800–1870), österrikisk botaniker och paleontolog
 Friedrich Wilhelm Unger (1810–1876), tysk konsthistoriker
 Georg Christian Unger (1743–1799), tysk byggmästare och arkitekt
 Gunnar Unger, flera personer
 Gunnar Unger (amiral) (1871–1952), svensk amiral
 Gunnar Unger (pilot) (1903–1989), svensk skådespelare och pilot
 Gunnar Unger (tidningsman) (1915–1976), svensk tidningsman
 Gustaf Unger (1920–1995), svensk skådespelare, journalist och dansare
 Gustav Hermann Unger (1886–1958), tysk tonsättare
 Hans Unger (1872–1936), tysk konstnär
 Henry Unger (född 1945), svensk konstnär
 Johan Unger (född 1943), svensk präst
 Jonas Unger (1834–1907), svensk präst och politiker
 Joseph Unger (1828–1913), österrikisk jurist och politiker
 Kenneth Russell Unger (1898–1979), amerikansk pilot
 Lutz Unger (född 1951), östtysk simmare
 Magnus Unger (1832–1913), svensk ämbetsman och politiker
 Max Unger, flera personer
 Max Unger (amerikansk fotboll) (född 1986), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Max Unger (konstnär) (1854–1918), tysk skulptör
 Max Unger (musikolog) (1883–1959), tysk musikolog
 Stig Unger (1910–1986), svensk diplomat
 Sven Unger (1947–2023), svensk advokat
 Tobias Unger (född 1979), tysk friidrottare
 William Unger (1837–1932), tysk konstnär
 Åke Unger (född 1963), svensk sportkommentator

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn